Certaines constitutions (ou les usages en vigueur) donnent le titre de président du Conseil des ministres, ou président du Conseil, généralement au chef du gouvernement. 

Souvent l'expression Premier ministre (ou le mot Premier, emprunté au français par plusieurs langues) est néanmoins utilisée par simplification dans les médias.

Bosnie-Herzégovine 

Le chef du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a pour titre constitutionnel président du Conseil des ministres (Predsjedavajući Vijeća ministara), mais il est appelé habituellement Premier, emprunt au français qui correspond à Premier ministre.

Brésil 

Le chef du gouvernement de l'Empire du Brésil, à partir de 1847, est dénommé président du Conseil des ministres (). De 1961 à 1963, un régime parlementaire est rétabli, avec un président du conseil à sa tête.

Cuba 

Depuis 1976, le poste de chef d'État (président du Conseil d'État, presidente del Consejo de Estado de Cuba) est cumulé avec celui de chef du gouvernement (président du Conseil des ministres, presidente del Consejo de Ministros de Cuba).

Espagne 

De 1833 à 1873, puis de 1874 à 1939, le président du Conseil des ministres () est le chef des gouvernements de la monarchie constitutionnelle et de la seconde République. Dès lors, il porte le titre de « président du gouvernement ».

France 

En France, le président du Conseil des ministres était le chef du gouvernement sous plusieurs régimes dont la III et la IV République.

Hongrie 

Sous la République populaire de Hongrie (1949-1990), le président du Conseil des ministres (Minisztertanács elnöke) est le chef du gouvernement.

Italie

Le chef du gouvernement italien a pour titre constitutionnel président du Conseil des ministres (), mais il est souvent appelé Premier, emprunt au français qui correspond à « Premier ministre ».

Liban

Le chef du gouvernement libanais a pour titre constitutionnel en français président du Conseil des ministres, mais il est souvent appelé Premier ministre.

Luxembourg

Le chef du gouvernement luxembourgeois portait, selon la constitution grand-ducale, de 1848 à 1857 le titre de président du Conseil, et de 1857 à 1989 celui de président du gouvernement. Depuis 1989, il porte officiellement le titre de Premier ministre, qui était déjà d'emploi habituel auparavant.

Maroc

A la veille de son indépendance, le Maroc se dote d'un gouvernement qui remplace le cabinet Makhzen qui était dirigé par un Grand Vizir. Le chef du gouvernement portait le titre de Président du Conseil. Ce titre sera abandonné par la Constitution de 1962 et remplacé par celui de premier ministre, puis par celui de Chef du gouvernement à l'occasion de la réforme constitutionnelle de 2011. Trois personnalités ont occupé le poste de Président du Conseil, le Président M'barek Bekkai, le Président Ahmed Balafrej et le Président Abdellah Ibrahim. A la suite du limogeage de ce dernier en , la fonction a été occupée directement par le roi jusqu'à la promulgation de la Constitution de .

Pérou 

Habituellement nommé Premier ministre (Primer Ministro), le président du Conseil des ministres du Pérou (Presidente del Consejo de Ministros del Perú) préside le Conseil des ministres du Pérou en l'absence du président de la République. Il est nommé mais peut être renversé par un vote de défiance comme tout autre ministre (le Pérou est un régime présidentiel).

Pologne 

Le chef du gouvernement polonais a pour titre constitutionnel président du Conseil des ministres (Prezes Rady ministrów), mais il est appelé habituellement Premier, emprunt au français qui correspond à Premier ministre.

Portugal 

De 1834 à 1910, puis de 1933 à 1974, le titre du chef du gouvernement portugais était celui de président du Conseil des ministres ().

République démocratique allemande 

Sous la République démocratique allemande (1949–1990), le chef de gouvernement était le président du Conseil des ministres ().

Roumanie 

Le titre du chef du gouvernement était président du Conseil des ministres (Preşedintele Consiliului de Miniştri), de l'unification des principautés de Moldavie et de Valachie en 1862, jusqu'en 1947 (établissement du régime communiste).

Sénégal 
Au Sénégal, le président du Conseil était Mamadou Dia, Chef du gouvernement de 1957 à 1962. Le système bicéphale sénégalais a pris fin à l'occasion de la crise politique de décembre 1962 l'opposant à Léopold Sédar Senghor (Président de la République). Durant la période des Indépendances africaines au tournant des années 1960, le Sénégal a eu la particularité d'être le seul pays africain à adopter un régime parlementaire bicéphale (type quatrième République), alors que tous les autres ont adopté un régime présidentiel.

Union des républiques socialistes soviétiques 

Le titre de président du Conseil des ministres d'URSS est donné en 1946 par Staline au chef du Conseil des ministres de l'URSS (), auparavant Conseil des commissaires du peuple de RSFSR (1917-1923), puis d'URSS (1923-1946). Le chef du gouvernement devient brièvement Premier ministre de l'URSS en 1991.

Notes et références

Voir aussi 
 Chancelier
 Premier ministre
 
 
 Bicéphalisme
 Quatrième République

Type de chef de gouvernement

da:Regeringschef#Konseilspræsident